Ibrahim Al-Shokia (3 de junho de 1975) é um ex-futebolista profissional saudita, que atuava como defensor.

Carreira 
Ibrahim Al-Shokia se profissionalizou no Al-Nassr.

Seleção 
Ibrahim Al-Shokia integrou a Seleção  Saudita de Futebol na Copa das Confederações de 1999.

Jogadores da Seleção  Saudita de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1999